Конгресс ФИФА — высший законодательный орган Международной федерации футбола (), также известной под аббревиатурой ФИФА . ФИФА является крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

Собрание Конгресса может быть очередным или внеочередным. Очередной съезд собирается раз в год, внеочередной съезд может быть созван исполнительным Комитетом ФИФА в любое время при поддержке одной пятой части всех членов ФИФА. 

Каждый из 211 членов ФИФА имеет один голос в Конгрессе. Члены ФИФА могут предлагать кандидатов на пост главы ФИФА. Выборы президента ФИФА проходят в Конгрессе в год, следующий за годом проведения Чемпионата мира по футболу.

История 
Конгресс ФИФА проходит ежегодно с 1998 года; ранее проводился раз в два года. Конгрессы не проводились в период 1915—1922 годы и 1939—1945 годы из-за Первой и Второй мировых войн.

Выборы президента ФИФА были проведены на 1-м, 3-м, 12-м, 29-м, 30-м, 39-м, 51-м, 53-м, 61-м и 65-м съездах.

В 1961 году на внеочередном съезде Конгресса ФИФА в Лондоне в качестве президента федерации был избран Стэнли Роуз.

На внеочередном конгрессе ФИФА, прошедшем в 2016 году в Цюрихе, в качестве нового президента избран Джанни Инфантино.

Только пять президентских кампаний имели два или более кандидатов: 39-й (1974), 51-й (1998), 53-й (2002), 65-й (2015) и внеочередной съезд (2016).

Список съездов

Внеочередные съезды 
В общей сложности к настоящему времени проводилось восемь внеочередных съездов: 1908 (Брюссель), 1953 (Париж), 1961 (Лондон), 1999 (Лос-Анджелес), 2001 (Буэнос-Айрес), 2002 (Сеул), 2003 (Доха) и 2016 (Цюрих).

См. также 
 Список президентов ФИФА

Ссылки 

ФИФА
Международные конференции